Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Broekhuizenvorst), een kapel in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Genzon) (bij Ulestraten), een kapel in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Grashoek), een kapel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Grathem), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Haelen), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Lourdeskapel (Hamont), een kapel in de Belgische plaats Hamont
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel of Mariakapel (Honthem), een kapel in de Nederlands gemeente Eijsden-Margraten
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Horn), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Hunsel), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Jette), een kapel in de Belgische gemeente Jette
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Kerkrade), een kapel in de Nederlandse gemeente Kerkrade
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Maasniel), een kapel in de Nederlandse gemeente Roermond
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Molenbeersel), een kapel in de Belgische gemeente Kinrooi
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Nevele), een kapel in de Belgische gemeente Deinze
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Puth), een kapel in de Nederlandse gemeente Beekdaelen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Raar), een kapel in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Rijkel), een kapel in de Nederlandse gemeente Beesel
 Lourdeskapel (Scheveningen), een kapel in de Nederlandse gemeente Den Haag
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel (Schoorheide), een kapel in de Belgische gemeente Balen
 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel (Sint-Pieters-Leeuw), een kapel in de Belgische gemeente Vlaams-Brabant
 Lourdeskapel (Susteren), een kapel in de Nederlandse gemeente Echt-Susteren
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel of Waarderkapelke, kapel in Waubach in de Nederlandse gemeente Landgraaf
 Lourdeskapel (Zwaag), een kapel in de Nederlandse gemeente Hoorn